Ишмухаметово — название населённых пунктов в России:

 Ишмухаметово — село в Баймакском районе Башкортостана.
 Ишмухаметово — деревня в Фёдоровском районе Башкортостана.
 Ишмухаметово — деревня в Хайбуллинском районе Башкортостана, упразднена в 1981 г.